Doroña puede referirse a:
 Doroña (Arzúa), aldea española de la parroquia de Castañeda, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.
 Doroña (Villarmayor), parroquia española del municipio de Villarmayor, provincia de La Coruña, Galicia.